Pāvulāns ist der Name von

 Aleksandrs Pāvulāns (* 1972), lettischer Squashspieler
 Vilis Pāvulāns (1906–1995), lettischer Pädagoge